I Campionati europei di ginnastica ritmica sono la massima competizione continentale, organizzata dalla Unione Europea di Ginnastica. La prima edizione si è svolta nel 1978.

Edizioni

Podi

Concorso individuale

Concorso a squadre

Medagliere storico
 Solo finali senior (aggiornato al 2020)

Altri progetti